ANJ peut faire référence à :
 .
 L'Autorité nationale des jeux.
de:Liste der IATA-Codes/A#AN